West Park ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 West Park (Delaware)
 West Park (Florida)
 West Park (Kalifornien)
 West Park (New York)
 West Park (Ohio), Stadtteil von Cleveland
 West Park (Pennsylvania), Ortsteil des Stowe Townships
 West Park (Washington)
 West Park (Pittsburgh), Park in Pittsburgh Pennsylvania
 West Park Hotel, Hotel in Washington D.C.

im Vereinigten Königreich:
 West Park (Hartlepool, County Durham), Ortsteil
 West Park (Darlington, County Durham), Ortsteil
 West Park (South Shields, County Durham), Ortsteil
 West Park (Lancashire)
 West Park (East Riding of Yorkshire)
 West Park (West Yorkshire), Stadtteil von Leeds
 West Park (Devon), Stadtteil von Plymouth
 West Park (Wolverhampton), Park in Wolverhampton, England
Siehe auch:
 Park West